Stranger on the shore (single), instrumentaal werk van Acker Bilk
Stranger on the shore (televisieserie), televisieserie van de BBC